«Шахтёр» — белорусский мужской волейбольный клуб из Солигорска. Цвета: жёлто-чёрные (основные). Раньше назывался «Планирующий мяч», затем — «Шахтоспецстрой». Заняв в Чемпионате Белоруссии 2011/12 4-е место, клуб был принят в Российскую Суперлигу 2012/13.

Шестикратный чемпион Белоруссии по волейболу. Обладатель золотых медалей 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 годов.

Достижения 
 Чемпионат Беларуси:
 Чемпион (6х ): 16/17, 17/18, 18/19, 19/20, 20/21, 21/22.
 Серебряный призёр (3х ): 05/06, 12/13, 13/14.
 Бронзовый призёр (4х ): 03/04, 04/05, 14/15, 15/16.
 Кубок Беларуси по волейболу среди мужских команд:
 Обладатель (4х ): 18/19, 19/20, 20/21, 21/22.
 Серебряный призёр (1х ): 17/18.
 Бронзовый призёр (3х ): 12/13, 13/14, 16/17.
 Суперкубок Беларуси по волейболу среди мужчин:
 Обладатель (4х ): 2018, 2019, 2020, 2022.
 Серебряный призёр (2х ): 2017, 2021.

Состав в сезоне-2022/23

Примечания

Ссылки 
 «Шахтер» на сайте РФВ 

Волейбольные клубы Белоруссии
Спортивные клубы Солигорска